Poljica-Brig je naselje u sastavu Grada Nina, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 276 stanovnika.

Izvori 

Nin
Naselja u Zadarskoj županiji